Der Meisterdetektiv – cortometraggio tedesco del 1915
Little Pitsch als Meisterdetektiv o Der Meisterdetektiv – cortometraggio del 1919 diretto da H.K. Breslauer
Der Meisterdetektiv – film del 1933 diretto da Franz Seitz
Der Meisterdetektiv – film del 1944 diretto da Hubert Marischka